Belgium
Bruges, Brugge Nyugat-Flandria legnagyobb városa franciául
Bruges, Nyugat-Flandria egyik járása

 Franciaország
Bruges, település Gironde megyében

Egyéb
Bruges (társasjáték)